Osek (Nova Gorica), plaats in Slovenië
 Osek (Sveta Trojica v Slovenskih goricah), plaats in Slovenië
 Osek (okres Teplice), stad in okres Teplice, Tsjechië
 Osek (okres Beroun), gemeente in okres Beroun, Tsjechië
 Osek (okres Jičín), gemeente in okres Jičín, Tsjechië
 Osek (okres Písek), gemeente in okres Písek, Tsjechië
 Osek (okres Rokycany), gemeente in okres Rokycany, Tsjechië
 Osek (okres Strakonice), gemeente in okres Strakonice, Tsjechië